Мария-Тереза Савойская (известная как Мадам де Ламбаль; 1749—1792) — французская аристократка, подруга королевы Марии-Антуанетты.
 Мария-Тереза Савойская (1756—1805) — 5-й ребенок и 3-я дочь короля Сардинии Виктора Амадея III; супруга Шарля де Бурбона, графа де Артуа (будущего короля Франции Карла X).
 Мария Тереза Савойская (1803—1879) — дочь короля Витторио Эммануэле I, в замужестве герцогиня Пармская, супруга Карла II Пармского.